USS Long Beach war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die jeweils nach den Städten Long Beach (Kalifornien) und Long Beach (New York) benannt wurden:

 USS Long Beach (AK-9)
 USS Long Beach (PF-34)
 USS Long Beach (CGN-9)

Long Beach